«Уэверли» (1814) — исторический роман Вальтера Скотта.
 Уэверли (Суррей)  — боро (район) в графстве Суррей (Англия). Административный центр — город Годалминг.
 Уэверли — местность в округе Полк, штат Флорида, США.
 Уэверли — кладбище в восточном Сиднее.

См. также 
 Вокзал Эдинбург-Уэверли
 Уэйверли